La Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT) es una central sindical creada en 1995. Afiliada a la Central Latinoamericana de Trabajadores.

Otras centrales sindicales chilenas son la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) y la Unión Nacional de Trabajadores de Chile (UNT).

Enlaces externos
sitio oficial de la Central Autónoma de Trabajadores

Sindicatos de Chile
Centrales sindicales
Instituciones y organismos con sede en Santiago de Chile